Dopóki śmierć nas nie rozłączy (ang. `Til Death, 2006-2010) – amerykański serial komediowy stworzony przez Josha Goldsmitha i Cathy Yuspa, emitowany przez stację FOX.

Fabuła 
Serial koncentruje się wokół małżonków Eddiego (Brad Garrett) i Joy Stark (Joely Fisher) z 23-letnim stażem oraz sąsiadów, nowożeńców.

Obsada

Główni 
 Brad Garrett – Eddie Stark
 Joely Fisher – Joy Stark
 Eddie Kaye Thomas – Jeff Woodcock
 Kat Foster – Steph Woodcock
 J.B. Smoove – Kenneth Westchester
 Timm Sharp – Doug Von Stuessen
 Krysten Ritter (s. 1-2), Laura Clery (s. 3), Lindsey Broad (s. 4), Kate Micucci (s. 4)  – Allison Stark

Poboczni 
 Anthony Anderson – Cofeld
 Margaret Cho – Nicole
 Jerry Lambert – Stan
 Will Sasso – Russ
 Nick Bakay – Karl
 Kevin Nealon – Steven
 Susan Yeagley – Simona
 Kathleen Rose Perkins – Duffy
 Martin Mull – pan White

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 
  

Amerykańskie telewizyjne seriale komediowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2006
Seriale telewizyjne zakończone w 2010
Programy telewizji Fox